Валлония, Бельгийский регион, разделена на 262 коммуны, приведённые в таблице ниже. Номер относится к обозначению коммуны на карте справа.

См. также 
 Коммуна (Бельгия)
 Административное деление Валлонии
 Список коммун Фландрии
 Административное деление Бельгии
 Города Бельгии

Валлония
Коммуны Бельгии
Списки:Бельгия